Marsani ist der Familienname folgender Personen:

 Atto Retti-Marsani (1892–1961), italienischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Claudia Marsani (* 1959), italienische Schauspielerin